

Biografia

Diplomata nel 1980 al Laboratorio teatrale della Scaletta di Roma sotto la guida di Antonio Pierfederici, ha al suo attivo varie esperienze teatrali come protagonista e co-protagonista e dal 1985 al 1992 ha gestito a Roma un suo spazio teatrale "La Ragnatela" poi Artemide.

Nel 1990 ha formato la compagnia Artemide Verde con l'attore e regista Giancarlo Gori. Da allora la compagnia ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui: Il servitore di due padroni, Pucciniana, Verso Damasco, Marionette, che passione!, I Menecmi, Medea nera, Apoteosi di Claudio, L'asino d'oro, Dialoghi con Michelangelo, La locandiera (Goldoni), Isole, Satyricon,  De Magia,  La congiura di Catilina, Ricordi di Marco Aurelio, e uno spettacolo sulla vita di Anna Magnani, Gemma Donati vedova Alighieri, Sogno (ma forse no),La cortigiana,Pirandello mon amour, Cuori sdoppiati, Maschera nuda.

Ha ideato e realizzato varie manifestazioni tra cui, nel 1992 Goldoni autore d'Europa, nel 1995 Medioevalia e nel 1997Miti e Dei;2001-2003 Sinfonie di luce- Mercati traianei -Roma; Theatrum al teatro dal 2004 al 2011 nel sito archelogico del Teatro Marcello di Roma.

Dal 1996 al 2000 ha realizzato e curato le Sacre Rappresentazioni di Amatrice con il Comune e la Pro-loco.

Dal 1996 al 2013 dirige il Laboratorio teatrale "Facciamo teatro", con corsi e stage nelle scuole medie e superiori.

In televisione è apparsa nelle fiction: Carabinieri(Mediaset),Il bello delle donne (Mediaset), Preferisco il paradiso Regia G.Campiotti (Rai), Permette?Alberto Sordi Regia Luca Manfredi(Rai) 
" Effetto notte" Regia Marco Bellocchio 2021 ( RAI). È apparsa in alcuni spot pubblicitari televisivi.

Nel 2018 ha partecipato come protagonista al film Inattesa presenza, regia di Giancarlo Gori.

Collegamenti esterni